Nederlands ijshockeyteam (mannen)
 Nederlands ijshockeyteam (vrouwen)